G-Klasse bezeichnet:

 sonnenähnliche Sterne als Hauptreihensterne der Spektralklasse G (2V)
 eine Modellreihe von Mercedes-Benz, siehe Mercedes-Benz G-Klasse
 eine Luftschiffklasse der US-Marine, siehe Liste der Militärluftschiffe der Vereinigten Staaten
 zwei Klassen von Zerstörern der Royal Navy, siehe Beagle-Klasse, G-Klasse (Royal Navy)
 eine Klasse von Versuchs-U-Booten der US Navy, siehe G-Klasse (United States Navy)
 eine Klasse von 47 Trawlern als Hilfskriegsschiffe der italienischen Marine im Ersten Weltkrieg, siehe G-Klasse (Regia Marina)
 eine Klasse von sechs Containerschiffen, siehe OOCL G-Klasse
 eine Klasse von Frachtschiffen der Reederei Austral Asia Line, siehe Huanghai MPC 25
 eine Klasse von 16 niederländischen Torpedobooten von 1905–1914, siehe auch: G 16
 Keppel FELS G-Klasse, eine Klasse von Hubinseln der Keppel Corporation

Siehe auch:
 Klasse G (Begriffsklärung)
 G-Modell (Begriffsklärung)
 G-Reihe (Begriffsklärung)
 G-Serie (Begriffsklärung)